

Persone 
 Alberto de Churriguera (1676-1750) – architetto spagnolo
 Jerónimo Churriguera (1692-1731) – architetto spagnolo
 Joaquín de Churriguera (1674-1724) – architetto spagnolo
 José Benito de Churriguera (1665-1725) – architetto e scultore spagnolo
 José de Lara Churriguera (XVIII secolo) – scultore spagnolo
 Manuel de Lara Churriguera (1690-1775) – architetto e scultore spagnolo
 Nicolás Churriguera (1701-1771) – architetto spagnolo

Altro 
 Churriguera – famiglia Churriguera